Die folgende Tabelle zeigt die Weltranglistenpositionen der 131 Spieler, die sich für die World Snooker Tour der Saison 2022/23 qualifiziert haben. Sie stellt den Verlauf über die gesamte Saison mit dem Stand nach jedem abgeschlossenen Turnier dar. Die Reihenfolge ergibt sich aus dem gewonnenen Preisgeld aus den jeweils zurückliegenden 24 Monaten. Haben mehrere Spieler denselben Betrag gewonnen, legt die WPBSA die Reihenfolge fest. Zu Saisonbeginn kamen 36 Spieler ohne Preisgeld neu hinzu, die daher keinen Rang zu Saisonbeginn erhielten.

Hinweis: die Datumsangaben in den einzelnen Spalten sind nicht die Beginn- und Endedaten des Turniers, sondern die Zeiträume für die Gültigkeit der Weltrangliste in der jeweiligen Spalte; eine neue Rangliste tritt üblicherweise am Tag nach dem Finale des jeweiligen Turniers in Kraft und gilt bis einschließlich des Finaltags des darauf folgenden Ranglistenturniers.

Einzelnachweise 

2022
!
!